Eupholoe philippensis är en ringmaskart som beskrevs av McIntosh 1885. Eupholoe philippensis ingår i släktet Eupholoe och familjen Sigalionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
philippensis